Картове́дение — раздел картографии; отрасль науки, техники и производства, что охватывает изучение, создание и использование картографических произведений, а также историю картографии. 

Картоведение решает различные направления:
 Научные исследования и разработки
 Техническое обеспечение карт
 Труд по изучению (производству) картографической продукции

Предмет — объекты природы и общества, их особенности, взаимосвязи, изменения в пространстве и времени.

Методы решения научных и практических задач: 
 Картографический метод
 Метод картографического моделирования

См. также 
 Картография

Источники 
 Картография с основами топографии / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. М.: Просвещение, 1991.

Картоведение